Pfäffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Pfäffinger (Adelsgeschlecht)
 hier auch die davon abweichende Schreibweise Pfaffinger

 Caspar I. Pfäffinger zu Salmanskirchen (* vor 1409, † 1455), Ritter, Erbmarschall von Niederbayern
 Degenhart Pfäffinger zu Salmanskirchen (* 1471, † 3. Juli 1519), Ritter, Herr auf Salmanskirchen und Zangberg, Erbmarschall von Niederbayern, Innerster Kämmerer und Rat in Kursachsen
 Gentiflor Pfäffinger zu Salmanskirchen (* vor 1442, † 1503), ab 1457 Erbmarschall von Niederbayern (Bayern-Landshut)
 Maria Pfäffinger zu Salmanskirchen (* 1463, † 1528), als Ursula von 1494 bis 1528 Äbtissin des Benediktininnen-Frauenstifts Frauenchiemsee
 Peter I. Pfäffinger (oder Pfaffinger), Augustiner-Chorherr und als Peter I. von 1357 bis 1362 Propst des Klosterstifts Berchtesgaden
 Regina Pfäffinger, Äbtissin des Benediktininnen-Frauenstifts Nonnberg (* 1465, † 23. April 1516)
 Rosa Pfäffinger (1866–1949), österreichische Malerin, Mäzenin und Bohémien

Siehe auch:
 Pfaffinger
 Johann Pfeffinger (* 1493, † 1573), evangelischer Theologe und Reformator